Higashiyama, japanisch 東山 für "östlicher Berg", bezeichnet:

 Higashiyama-ku (Kyōto), Stadtteil von Kyōto
 Higashiyama-Kultur, kulturelle Blütezeit in Japan (15. Jahrhundert)

Higashiyama ist der Name folgender Personen:

 Higashiyama (Tennō) (1675–1710), 113. Tennō von Japan von 1687 bis 1709
 Higashiyama Chieko (1890–1980), japanische Schauspielerin
 Kaii Higashiyama (1908–1999), japanischer Künstler im 20. Jahrhundert
 Tatsuki Higashiyama (* 1999), japanischer Fußballspieler